Галактика:

 Галактика — связанное образование из сотен миллиардов звёзд, размером десятки тысяч парсек.
 Галактика  или Млечный Путь — имя собственное галактики, в которой находятся Солнце и Земля.
 «Галактика» — российская компания, разрабатывающая деловое ПО, а также созданная ею одноимённая корпоративная информационная система класса ERP.
 «Галактика» — советская рок-группа конца 80-х годов.
 «Звёздный крейсер „Галактика“» — американская научно-фантастическая франшиза.
 Galactic — американская инструментальная джаз-фанк группа.